The F.A. Premier League Football Manager 2001 é um jogo eletrônico de futebol lançado em outubro de 2000, desenvolvido pela Electronic Arts e publicado pela EA Sports.

Jogos da série FIFA
Jogos eletrônicos de 2000
Jogos para Windows
Jogos para PlayStation
Jogos eletrônicos da Electronic Arts
Jogos da EA Sports